Турнир в группе С в рамках 64-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в Китае. Турнир в группе С проходил в последний раз. В связи с изменением формата чемпионатов мира, по результатам соревнования 4 лучшие команды переходили в новообразованный первый дивизион, из оставшихся команд группы C и 7 лучших команд группы D формировался второй дивизион.

Турнир

Предварительный раунд

Группа A

Итоговая таблица

Группа B

Итоговая таблица

Группа C

Итоговая таблица

Матчи за 7-9 места

Итоговая таблица

Матчи за 4-6 места

Итоговая таблица

Матчи за 1-3 места

Итоговая таблица

Итоговое положение команд

Переходы

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2000
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 2000
 Группа D чемпионата мира по хоккею с шайбой 2000

Ссылки 

 hockeyarchives.info 

2